Brewster Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brewster Mountain (Georgia)
 Brewster Mountain (New York)